К1 — український телеканал
 К1 — трамвайний вагон
 К-1М — односекційний трамвайний вагон
 К-1М8 — трисекційний трамвайний вагон
 К1 — міжнародна спортивна організація
 К-1 — літак конструктора К. О. Калініна, виробництва Харківського авіазаводу